Кристиан да ла Мален (5 декабря 1920, Ним — 26 сентября 2007, Париж) — французский политик, сенатор (1977—2004), депутат Европарламента (1959—1994).

Биография

Ранние годы
Сын генерала Жака Люне де ла Мален получил среднее образование в Гренобле. Начало Второй мировой войны застало Кристиана в качестве студента парижского лицея Сен-Луи. Присоединившись к движению «Сражающаяся Франция» стал горячим сторонником политики Шарля де Голля. В 1947 году получил степень доктора права в парижском университете Сорбонна.

Политическая карьера
 1948—1952: административный работник Сената
 1952—1957: секретарь парламентской фракции Объединение французского народа
 1958—1961: депутат французского парламента от Парижа (правый республиканец)
 1959—1961: депутат Европарламента (фракция Европейских либерал-демократов)
 1961—1962: министр пропаганды в правительстве Мишеля Дебре
 1962—1977: депутат французского парламента от Парижа (Демократический союз рабочих — Объединение в поддержку республики)
 1962—1977: депутат Европарламента (фракция Европейских демократов)
 1977—2004: сенатор Франции от Парижа
 1977—1983: помощник мэра Парижа (затем в 1983—1989 г.г. вице-мэр)
 1979—1994: депутат Европарламента, глава фракции Прогрессивных демократов
 1998—2004: представитель Франции в ОБСЕ

Правительственные награды 
 Кавалер ордена Почётного легиона
 Кавалер Военного креста 1939-1945

Библиография 
 Une espérance inassouvie : 30 ans d'Europe, Christian de La Malène, 1989

Примечания

Внешние ссылки 
Christian de La Malène - Obituary

Депутаты Европарламента от Франции
Депутаты Европарламента (1979—1984)
Депутаты Европарламента (1984—1989)
Депутаты Европарламента (1989—1994)